Die isländische Fußballmeisterschaft 1981 war die 70. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 8. Mai 1981 und endete mit den letzten Spielen am 13. September 1981.

Víkingur Reykjavík konnte zum bisher dritten Mal und zum ersten Mal seit 1924 die Meisterschaft gewinnen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1981
1981